Dəmirçilər – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian
 Dəmirçilər – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Dəmirçilər – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 Dəmirçilər – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian